Gigante kan syfta på:
 Vincent Gigante, amerikansk maffialedare

Geografi

Colombia 

 Gigante (kommun), Huila, 
 Gigante (ort), Huila,